Devonport est le nom de plusieurs villes ou quartiers :

Toponyme

Devonport, dans le Devon, est un quartier de Plymouth, en Angleterre. Il abrite l'unique base navale britannique pour les sous-marins nucléaires (Il existe cependant une base à Faslane, en Ecosse, pour les SNLE britanniques).
 HMNB Devonport, une base navaleet un chantier naval

Devonport, est un faubourg d'Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande. Il abrite une base navale néo-zélandaise (la Devonport Naval Base).

Devonport, est une ville de Tasmanie.

Homonymie de toponyme